Георгий Петрович Нерубенко (род. в 1943 году) — профессор, доктор технических наук, профессиональный инженер провинции Онтарио (Канада), Автор и соавтор более 100 изобретений, отражённых в авторских свидетельствах на изобретения, патентах СССР, России, Украины, США.

Биография 
Родился в 1943 году в Баку в семье морского офицера. Окончил школу в Николаеве (1961) и Николаевский кораблестроительный институт (НКИ), машфак (1961-1967), защитил диплом с отличием на английском языке. 

Проработав 3 месяца мастером на заводе им. 61 Коммунара, поступил в аспирантуру Института Машиноведения (ИМАШ) АН СССР (Москва). В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию под руководством Арона Ефимовича Кобринского. 

В том же году вернулся в Николаев в НКИ по направлению Минвуза СССР, работал ассистентом на кафедрах: Металлорежущие станки и технология металлов; Автоматика, а с осени 1971 перешёл на кафедру деталей машин и ПТМ, где помимо преподавательской работы активно занимался научно-исследовательской, проектно-конструкторской и изобретательской работой, применяя результаты на практике. 

В 1975 году направлен на стажировку в г. Делфт (Голландия), где провёл экспериментальные исследования, заложившие фундамент для докторской диссертации и книги по динамическим гасителям колебаний.

В 1984 году избран заведующим кафедрой, которую впоследствии переименовали в Кафедру конструирования машин. В 1988 году защитил докторскую диссертацию, в следующем году утверждён в звании профессора.  

В 1996 году ушёл от заведования кафедрой, и с 1998 года переключился в основном на научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую работу, а также консультирование крупных международных индустриальных компаний. 

В 2000-2003 годах работал на заводе по производству силовых агрегатов General Motors, где разрабатывал и реализовывал проекты по энергосбережению.

Научная деятельность 
В 1970-х — 1980-х годах его проекты затрагивают вибро-акустическую защиту на военных надводных и подводных кораблях, снижение вибрации на гражданских судах, внедрение ветро-энергетических установок в сельском хозяйстве, повышение эффективности электростанций, разработка альтернативных способов разгона и торможения самолётов на палубе авианосца, решение проблемы круглогодичной транспортировки нефтепродуктов в Северном Ледовитом Океане.

Занимается консультированием крупных международных индустриальных компаний. Весной 2013 выполняется проект и выпускается сопроводительная документация, рабочие подетальные и сборочные чертежи для производства полутора-мегаваттного компрессора, используемого в среде «газообразный азот с температурой минус 170 градусов Цельсия». В это же время проводится работа по созданию системы автоматического управления и контроля при экстренном всплытии подводной лодки с больших глубин.

С 2001 года консультирует автомобильные компании Дженерал Моторс, Форд, Крайслер. В 2008 году в патенте США патентует элементы «собирателя энергии», устройства, которое генерирует электроэнергию за счёт бесполезных, а, зачастую, и вредных вибраций, при этом, ясно, что получаемая электроэнергия бесплатная и не требует сжигания топлива. 

В 2018 г. патентует несколько модификаций «собирателя энергии», и собирает группу для выпуска этих устройств.

Входил в состав программного комитета II Международной школы молодых учёных «Нелинейная динамика машин», проводимой в рамках XVIII Международного Симпозиума «Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем» «DYVIS‐2015».

Публикации

Книги 
 К динамике виброударных транспортирующих устройств / Нерубенко, Г. П.. // Механика машин: сборник. Вып. 33-34 / Академия наук СССР, Отделение механики и процессов управления, Государственный научно-исследовательский институт машиноведения. - М. : Наука, 1972. - 217 с. 
 Динамические гасители колебаний / С. В. Елисеев, Г. П. Нерубенко; Отв. ред. А. Н. Панченков, Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1982. 144 с. ил. 21 см.
 Первоклассным судам — первоклассное оборудование / Павлов С. С., Нерубенко Г. П., Торопов Б. Н. — Л. : Судостроение, 1988. — 56 с. : ил.; 22 см. — (Продукции — высокое качество).; ISBN 5-7355-0024-4
 Справочник по перегрузочному оборудованию на морском транспорте / Г. П. Нерубенко, Б. А. Ватипко, П. А. Щур. - Одесса : Маяк, 1990. - 221,[2] с.
 Эксплуатация судовых палубных механизмов : Справочник / Б. А. Ватипко, Г. П. Нерубенко, С. С. Павлов. - М. : Транспорт, 1991. - 197,[1] с. : ил.

Авторские свидетельства и патенты 
 Нерубенко, Г. П. Авторское Свидетельство СССР 1370341 «Виброизолятор Г.П. Нерубенко». Издано: (1988).
 Nerubenko George. “Torsional Vibration Damper of a Rotating Shaft”. US Patent 7,438,165, Oct 21, 2008.
 Nerubenko, George, “Torsional Vibration Damper of a Rotating Shaft,” U.S. Patent 7464800, Dec. 16, 2008.
 Nerubenko et al. "Vibration energy harvesting damper" US Patent 10,644,579. May 05, 2020

Избранные статьи 
 Nerubenko, G., “Tuned Torsional Vibration Damper,” SAE Technical Paper 2013-01-1897, 2013, doi:10.4271/2013-011897.
 Nerubenko, G., “New Concept of Vibration Mitigation in Hybrid Vehicle Powertrain,” in Proceedings of the 21st International Congress on Sound and Vibration, Beijing, China, July 13-17, 2014.
 George Nerubenko. Underwater Technique for Prevention of Oil Pollution. Journal of Water Resources and Ocean Science. Special Issue: Safe Technology and Pollution Free Environment. Vol. 4, No. 1-1, 2015, pp. 1-10. doi: 10.11648/j.wros.s.2015040101.11
 George Nerubenko, Vitaliy Krupenin, Cyril Nerubenko. Vehicle hybrid free-piston engine-generator. Engineering  for rural development. Jelgava, 24.-26.05.2017. DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N020.
 Nerubenko, C., Nerubenko, G. Self-Tuning Torsional Vibration Dampers for V8 Engines // SAE Technical Papers, 2017
 Nerubenko, G., “Vibration Energy Harvesting Damper in Vehicle Driveline,” SAE Technical Paper 2019-01-0782, 2019, doi:10.4271/2019-01-0782.
 George Nerubenko, Dmytriy Gurevych. Innovative Solution for Harvesting Energy in Marine Vessels. Proceedings of the 5th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'19). Lisbon, Portugal – August 15 – 17, 2019. Paper No. HTFF 122. DOI: 10.11159/htff19.122.
 George Nerubenko, Vladimir Blintsov, Andriy Mozgovyy, Ivan Biliuk. The Novel Wave Energy Harvesting Buoy. Proc. of the 5th International Conference on Power Generation Systems and Renewable Energy Technologies (PGSRET). 26-27 August, Turkey. 978-1-7281-2301-1/19/$31.00 ©2019 IEEE. 
 Nerubenko, G., “Vibration Energy Harvesting Damper in Vehicle Suspension,” SAE Technical Paper 2020-01-0987, 2020, doi:10.4271/2020-01-0987

Награды 
 нагрудный знак Изобретатель СССР
 Медаль «Ветеран труда».
 В 1997 проект “Решение проблемы круглогодичной транспортировки нефтепродуктов в Северном Ледовитом Океане” завоевал приз и награждён золотой медалью на выставке в Брюсселе.

Примечания

Источники 
 http://membership.sciencepublishinggroup.com/Nerubenko 
 https://patents.justia.com/inventor/george-nerubenko
 Профиль Нерубенко в Researchgate.net
 Профиль Нерубенко в Scopus
 https://registeratcontinuingeducation.dal.ca/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=107872
 http://www.logos.biz.ua/proj/nuk/online/212-213.pdf 
 http://www.moremhod.info/index.php/library-menu/16-morskaya-tematika/201-flot?start=10 

Инженеры СССР
Сотрудники ИМАШ АН СССР